Orense oder Ourense steht für:
 Ourense, Stadt in Galicien, Spanien
 Provinz Ourense, Verwaltungseinheit in Galicien, Spanien
 Ourense (Comarca), Comarca in Galicien, Spanien
 Balneario Orense, Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Orense (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 José María Orense (1803–1880), spanischer Politiker